Mario Martinez, politico italiano
 Mario Martínez, tennista boliviano
 Mario Martínez Rubio, calciatore spagnolo
 Mario Regulo Martínez, allenatore di pallavolo argentino
 Mario Roberto Martínez, calciatore honduregno
 Mario Vilella Martínez, tennista spagnolo

Voci correlate
 Persone di cognome Martinez